Ниже приведён список авиакомпаний Шри-Ланки:

См. также 
 Список аэропортов Шри-Ланки
 Список авиакомпаний

Ссылки 
 История авиакомпаний
 Коды авиакомпаний

Авиакомпании Шри-Ланки
Шри-Ланки
Списки:Шри-Ланка